Osoby o nazwisku „Fire”
 Andrew Z. Fire – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2006 r.
Albumy muzyczne zatytułowane Fire:
 Fire – album Marka Bilińskiego
 Fire – album Hey
 Fire – album Electric Six
 Fire – album Ferry’ego Corstena
 Fire – album Wild Orchid
Inne:
 Fire – utwór zespołu Jimi Hendrix Experience
 Fire – singel zespołu The Crazy World of Arthur Brown
 Fire – singel zespołu U2
 Fire – singel zespołu SHINee
 Fire – singel zespołu BTS
 Chicago Fire – klub piłkarski
 Fire – film indyjski w reżyserii Deepy Mehty
 Fire – komunikator internetowy
 Fiat FIRE – rodzina silników benzynowych Fiata